Puruborá é uma língua indígena do Brasil. Pertence à família linguística puruborá e ao tronco linguístico tupi. É falada pelos puruborás. Sua etnia havia sido considerada extinta desde 1940, porém existem vários indivíduos remanescentes que, atualmente, lutam pela sua identidade e demarcação de terras perante a Fundação Nacional do Índio.

Fonologia 
Fonologia do Puruburá:

Vocabulário 
Vocabulário Puruborá (Monserrat 2005):

Ver também 
 Línguas de Rondônia

Tronco tupi